Лу́ций Кани́ний Галл (; умер после 32 года, Римская империя) — римский политический деятель из плебейского рода Каниниев Галлов, консул-суффект во 2 году до н. э.

Биография

Происхождение 
Галл происходил из знатного плебейского рода Каниниев. Родом из Тускула, он либо сыном, либо внуком консула 37 года до н. э. Луция Каниния Галла.

Политическая карьера 
Каниний начал свою гражданско-политическую карьеру с должности монетного триумвира, которую он занимал, по разным версиям, в 20, 19 или 18 году до н. э.; его коллегами по триумвирату были Луций Аквилий Флор, Марк Дурмий и . Затем в какой-то момент времени он был эдилом Тускула. Во 2 году до н. э. Галл занимал должность консула-суффекта. Возможно, около 8 года он находился на посту проконсула провинции Африка. В правление императора Тиберия Галл был куратором, ответственным за содержание в надлежащем состоянии берегов реки Тибр и канализации города Рима.

Каниний входил в состав жреческой коллегии квиндецемвиров священнодействий. В 32 году Галл добивался включения недавно обнаруженных Сивиллиных книг в состав остальных книг. Хотя сенат дал на это своё согласие, Тиберий раскритиковал Галла, указывая на то, что он предварительно не выяснил происхождение этих книг и дождался резолюции коллегии квиндецемвиров священнодействий.

Примечания

Литература 
 Prosopographia Imperii Romani. C 390.
 Syme, Ronald. «The Augustan Aristocracy» (1986). Clarendon Press.

Эдилы
Монетарии
Проконсулы Африки